Песня «Спасательный круг»:

 «Спасательный круг» — песня Александра Барыкина (1985).
 «Спасательный круг» — авторская песня Игоря Талькова (1989).
 «Спасательный круг» — песня российского репэра Face.